«Специальные силы: Повесть о воплощённом обете» (; английское название — Special Force 2: Tale of the Truthful Pledge) — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица на тему Июльской войны. Игра была разработана Центральным информационным бюро Хезболла и издана 16 августа 2007 в Ливане на Арабском, а позже был разработан неофициальный патч английской версии.

Сюжет 
Действия игры происходят в Южном Ливане, начиная от нападении бойцов Хезболла на пограничный патруль Израиля вблизи поселка 'Айта аль-Ша’аб и охватывает несколько известных сражении Июльской войны. Протагонист — боец сил специальных назначений Хезболла.

Миссии 
Основной сюжет всех миссий основан на столкновениях, имевших место во время Июльской войны.

Айта аль-Ша’аб 
Местонахождение: ливанско-израильская граница близ поселка Айта аль-Ша’аб, 12 июля 2006, около 8 часов местного времени.

Несколько бойцов Хезболла подстраивают засаду на израильских военных с ливанской стороны пограничных ограждений. Сначала они уничтожают патруль с гранатомётом, а потом вскрывают ворота и захватывают в плен двоих военнослужащих Израиля. После этого они атакуют местную погранзаставу в поисках секретных документов и полезной информации. Погранзаставу защищают танк и вертолёт. Возможно также прохождение этой миссии при ночных условиях.

Бинт Джубайль 
Местонахождение: посёлок Марун аль-Рас, затем город Бинт Джубайль, Южный Ливан, 26 июля 2006.

Миссия начинается в полуразрушенном от бомбардировок местечке Марун аль-Рас, которое несколько бойцов Хезболла защищают от десятка израильтян и одного танка. После отражения атаки на Марун аль-Рас выжившие бойцы Хезболла вступают в Бинт Джубайль. После очищения Бинт Джубайль от израильтян протагонисту придётся передвигаться к стадиону Бинт Джубайля, где находятся два танка и израильский офицер. Последняя задача — очистка от военнослужащих Цахал госпиталя имени шахида Салаха Гандура.

Ущелье Худжайр 
Местонахождение: Ущелье Худжайр, Джабаль Амель, Южный Ливан, 9—10 августа 2006.

Худжайр — труднопроходимая рассеченная местность у Джабаль Амель, является проходом из Марджа’йуна к Бинт Джубайлю и Набатии. Сначала протагонист и несколько бойцов Хезболла отражают атаку израильской пехоты и вертолёта, а потом зачищают многоэтажное строение (если подняться по наружным лестницам на крышу этого здания, можно найти арсенал). После этого протагонист находит «Мерседес» и едет по узким горным проходом, пока не доберется до спрятанной РСЗО (в игре называется «Катюша»), с которого надо сделать пуск ракет к Израилю. А потом протагонист сталкивается к израильскому подразделению у особо рассеченной местности, куда ему надлежит уничтожить все израильские танки и вертолёты.

Специальная операция: уничтожение корвета класса «Са’ар» 
Местонахождение: Побережья Средиземного моря, Бейрут, Ливан, 14 июля 2006.

Специальная операция — это операция специальных сил Хезболла по поражению противокорабельной ракетой корвета «Ханит» класса «Са’ир» Израильского морского корпуса 14 июля 2006 года, тем самым устранив его с театра боевых действии, от бомбардировок Бейрута с моря и от блокады Ливанского морского пространства. Протагонисту сначала придётся очистить маленький островок от израильтян, а потом добраться на лодке на пляж, на котором также находятся солдаты Цахал. После очистки пляжа протагонист пробирается через тоннель, в конце которого находится пусковая установка противокорабельных ракет, протагонист приводит его в действие и поражает «Ханит». Также возможно прохождение этой миссии при ночных условиях.

Ссылки 
 Неофициальный сайт игры 
 Репортаж BBC об игре

Примечания 

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2007 года
Хезболла
Игры для Windows